Tenisowy turniej WTA BNP Paribas Open 2010 odbył się w dniach 8 - 21 marca 2010 w amerykańskim Indian Wells na kortach twardych. Pula nagród wynosiła 4 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Kalifornii